Теребе́нин — русская фамилия.

Известные носители 
 

 Теребенина, Мария Александровна, известна под фамилией в замужестве как Косинцева (1926—2005) — бригадир слесарей-сборщиков, Герой Социалистического Труда.